«Рубин-2» — российский футбольный клуб из Казани, фарм-клуб «Рубина». Основан в 1997 году. Выступал в Первенстве России среди КФК (ЛФЛ) и втором дивизионе ПФЛ. Лучшее достижение — 4-е место во Втором дивизионе (зона «Урал-Поволжье») в 2005 году. Цвета красно-зелёные. Дома играл на стадионе «Рубин» (как на главной арене вместимостью 10 000 зрителей, так и на втором поле вместимостью 1 118 зрителей) рядом с базой ФК «Рубин» и ДЮСШ юного футболиста «Рубин». По окончании сезона-2014/15 был расформирован. В 2018 году был возрождён и принимал участие в чемпионате Татарстана, после чего вновь был расформирован.

История 
В 1997—2003 команда годах команда принимала участие в Первенстве России среди КФК (в 1997—1999 годах под названием «Рубин-Д»). В 2003 году выиграла зональный турнир, и в 2004 года начала играть на профессиональном уровне во Втором дивизионе.

Несмотря на занятое в сезоне 2007 года последнее, 14-е, место, клуб не вылетел в ЛФЛ, а в связи с расширением турнира, сохранил за собой право выступать на профессиональном уровне. Главным тренером клуба являлся в недавнем прошлом легендарный игрок казанского «Рубина» Рустем Хузин, в своё время выступавший также за футбольный клуб «Амкар» из города Пермь.

В 2010 году команду возглавлял Олег Стогов, бывший полузащитник футбольного клуба «Ротор» из Волгограда, завоевавший с ним «серебро» российского чемпионата. В том году клуб вновь, как и в сезоне-2007, занял последнее место в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона и должен был вылететь в ЛФЛ, но остался во втором дивизионе.

В 2011 году состав клуба был практически полностью обновлен и пополнился воспитанниками собственной ДЮСШ юного футболиста «Рубин». В основном это перспективные игроки 1993 года рождения. Возглавил команду Радик Гадеев.

5 июня 2014 года в матче 27 тура первенства сезона-2013/14 ФК «Рубин-2» (Казань) встречался с ФК «Октан» (Пермь) и проиграл со счётом 2:3 и должен был вылететь в Третий дивизион (снова занял последнее место), но остался во Втором дивизионе.

В сезоне-2014/15 команда в виде полуторного состава и единого тренерского штаба (главный тренер — Юрий Уткульбаев) закрывала как первенство ПФЛ, так и первенство России среди молодежных команд клубов РФПЛ. В первенстве ПФЛ «Рубин-2» занял 5-е место, в заключительном матче обыграв победителя турнира «КАМАЗ» из Набережных Челнов (2:1). На сезон 2015/2016 Первенства ПФЛ команда не была заявлена.

В дальнейшем периодически появлялась информация о том, что «Рубин-2» может быть воссоздан и заявлен в Первенство ПФЛ, но произойти этому мешают финансовые трудности клуба. В феврале 2018 года на традиционном турнире в Казани, представляя «Рубин», участвовала команда — фактически возможный прообраз возрождёного «Рубина-2».

В чемпионате Татарстана-2018 помимо «Рубина» (второй молодёжной команды ФК «Рубин») был заявлен и «Рубин-2». Первый официальный матч возрождённый «Рубин-2» выиграл, обыграв в Ижевске местный «Делин» — 3:1. В 2019 году стал победителем зимнего чемпионата Татарстана.

Болельщики

Фанатское движение 
У ФК «Рубин-2» имелась своя отдельная ультрас-группа, которая поддерживала команду как на домашних матчах, так и на выездах и называлась «R-2 ULTRAS».

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений

В первенстве России

В кубке России 
В 2002 и 2003 годах команда принимала участие в Кубке МФС «Приволжье» — оба раза выбывала на первой же для себя стадии (1/8 финала).

10 раз команда принимала участие в Кубке России (с сезона-2004/05 по сезон-2013/14) и ни разу не забиралась выше 1/128 финала (3 раза вылетала на первой стадии, 6 раз — во втором раунде и однажды (в дебютном сезоне), пройдя двух соперников — в третьем).

Молодёжная команда (дубль) «Рубина» 
В связи с выходом «Рубина» в Премьер-лигу в 2003 году была образована команда , которая ежегодно принимает участие в молодёжном первенстве клубов РФПЛ (до 2008 года — турнире дублёров, «Рубин»-дубль).

Вторая молодёжная команда «Рубина» 
Вторая молодёжная команда под названием «Рубин» участвует в соревнованиях регионального уровня, в том числе — в некоторых сезонах чемпионате Татарстана.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба (статистика выступлений на проф. уровне) на сайте wildstat.ru
 

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Казани
ФК «Рубин»